Комплект (, , ) – 

 1) Повний набір предметів, які становлять щось ціле, або мають однакове призначення. 

 2) Установлене число осіб, які допущені куди-небудь або повинні бути десь за штатом.

 3) Два чи більше виробів, які не поєднані на підприємстві-виробникові складальними операціями та являють собою набір виробів, які мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру. Наприклад, комплект запасних частин, комплект вимірювальної апаратури, комплект пакувальної тари тощо.

Приклади
 
КОМПЛЕКТ КРЕСЛЕНЬ — в маркшейдерії – повний набір креслень, регламентований нормативними документами. Наприклад: у К.к. земної поверхні відповідно до вимог Інструкції з маркшейдерських робіт входять пла-ни промислового майданчика, гірничого і земельного відводів, забудованої частини земної поверхні і ін.; у комплект креслень обмінних планів відповідно до спеціальної інструкції Мінпаливенерго входять плани гірничих виробок по пластах, горизонтах, план промислового майданчика, вертикальна схема розкриття й ін.

КОМПЛЕКТ ПРИЛАДУ — повний набір складових частин приладу (наприклад, маркшейдерського чи геодезичного), необхідний і достатній для його функціонування відповідно до призначення.

Література

 Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7